Krośnica ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen

 in der Wojewodschaft Opole, Gemeinde Stubendorf (Izbicko), siehe Kroschnitz
 in der Wojewodschaft Kleinpolen, Gemeinde Krościenko nad Dunajcem, siehe Krośnica (Krościenko nad Dunajcem) 

Weiterhin ist es der Name eines Zuflusses der Dunajec, siehe Krośnica (Fluss)